Desa Jlamprang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jlamprang (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 109,84), Jawa Tengah, 
 Desa Jlamprang (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 109,93), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar